Dominguez kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Dominguez (udde i Antarktis), 
 Domínguez (kulle),

Argentina 

 Domínguez (ort), Entre Ríos, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar